Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

403e régiment d'artillerie
403e régiment d'infanterie
403e régiment de pionniers

Homonymie d'unités militaires